Ружейников — русская фамилия. Известные носители:

 Ружейников, Александр Михайлович (1895—1937) — участник Белого движения, полковник. 
 Ружейников, Виктор Тимофеевич (1908—1986) — майор РККА, участник Великой Отечественной войны.